Foo steht für:
 (4334) Foo, ein nach Lillian Foo (∗ 1972) benannter Asteroid
 Foo-Fighter, eine Leuchterscheinung im Zweiten Weltkrieg
 Foo Fighters, eine US-amerikanische Rockband
 Metasyntaktische Variable, eine Variable in Computer-Programmcodes, die zur Benennung von beliebigen Entitäten in Beispielen dient, siehe auch Foobar

Foo bezeichnet folgende geografische Objekte:
 den Foopass in den Glarner Alpen
 die nördlich bzw. nordöstlich davon gelegenen Berge Foostöckli () und Foostock ()
 und die in der Nähe gelegene Alp Foo

Foo ist der Familienname folgender Personen:
 Cathy Foo Kune (∗ um 1965), mauritische Badmintonspielerin und Sportfunktionärin
 Jon Foo (∗ 1982), englischer Schauspieler, Martial-artist und Stuntman
 Karen Foo Kune (∗ 1982), mauritische Badmintonspielerin
 Kate Foo Kune (∗ 1993), mauritische Badmintonspielerin
 Foo Kok Keong (∗ 1963), malaysischer Badmintonspieler
 Mark Foo (1958–1994), US-amerikanischer Surfer

FOO steht für:
 Festmeter, ohne Rinde geliefert, ohne Rinde weiterverwendet
 Flight Operation Officer, siehe Flugdienstberater
 Level Europe (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Bahnhof Offenbach (Main) Ost (DS100-Code)

FOO